Ленард има више значења:
 Ленард (Тексас)
 Ленард (Минесота)
 Ленард (Мисури)
 Ленард (Мичиген)
 Ленард (Северна Дакота)